Joseph Reindl ist der Name folgender Personen:

* Joseph Reindl (Theologe, 1721) (1721–1799), deutscher Ordensgeistlicher und Theologe 
 Joseph Reindl (Theologe, 1931) (1931–1986), deutscher Geistlicher und Theologe